Владимир Платов:
 Платов, Владимир Иванович (1904—1977) — советский инженер-механик и полковник-инженер, Заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат Сталинской премии третьей степени (1949).
 Платов, Владимир Игнатьевич (1946—2012) — губернатор Тверской области (1995—2003).
 Платов, Владимир Никанорович (1926—1971) — Герой Социалистического Труда, составитель поездов.